Кубок Футбольной Конференции 2007/08 — 24-й розыгрыш Кубка Футбольной Конференции, турнира проводимого Национальной Системой лиг (НСЛ) для команд 5-6 уровней английской системы футбольных лиг. Турнир также известен как Setanta Shield, в честь главного спонсора турнира. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 68 клубов Футбольной Конференции. Победителем турнира стал «Олдершот Таун» победивший в финале «Рашден энд Даймондс» по пенальти.

Календарь

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 24 клуба из Северной Конференции и 24 клуба из Южной Конференции и был разделен на северную и южную секции. Матчи прошли 1 октября 2007 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Второй раунд 
В этом раунде приняли участие 12 клубов-победителей предыдущего раунда, а также остальных 20 членов низших дивизионов Футбольной Конференции. Матчи прошли 12 ноября 2007 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Третий раунд 
В этом раунде приняли участие 16 клубов-победителей предыдущего раунда. Матчи прошли 3 декабря 2007 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Четвёртый раунд 
К победителям третьего раунда присоединилось еще 24 клуба, представляющих Национальную Конференцию. Матчи прошли 22 декабря 2007 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Пятый раунд 
Матчи были сыграны 4 февраля 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Четвертьфиналы 
Матчи были сыграны 26 февраля 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Полуфиналы 
Матчи были сыграны 18 марта 2008 года.

Северная секция

Южная секция 

† Победа в дополнительное время

Финал 

† Победа в дополнительное время

Ссылки 
 Официальный сайт 

Сезоны Кубка Футбольной Конференции
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008